Список найвищих будинків міста Бровари.

Список найвищих

Історія найвищих

Галерея

Примітки

Джерела 
 Бровари на сайті хмарочосів skyscraperpage.com 

Списки за містом України
Хмарочоси Броварів